Шко́ла № 66:

 Школа № 66 (Омск)
 Школа № 66 (Сочи)